Ба́рышев (Ба́рышева) и Барышёв (Барышёва) — русские фамилии.

Известные носители

Ба́рышев и Барышёв 
 Барышев, Александр Петрович (1930—2016) — советский дипломат, профессор, Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Республике Гвинея-Бисау.
 
 Барышев, Анатолий Филиппович (род. 1931) — советский конструктор стрелкового оружия.
 Барышев, Андрей Викторович (род. 1966) — российский предприниматель и политический деятель, депутат Государственной думы VII созыва.
 Барышев, Аркадий Фёдорович (1925—1956) — Герой Советского Союза.
 Барышев, Борис Павлович (1937—2015) — советский и российский тренер по конькобежному спорту.
 
 Барышев, Григорий (ок. 1854—?) — крестьянский поэт.
 Барышев, Демьян Семёнович (1903—1944) — советский партийный и государственный деятель.
 Барышев, Дмитрий Яковлевич (1909—1964) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Барышев, Евгений Сергеевич (1919—?) — советский футболист.
 Барышёв, Ефрем Ефремович (1812—1881) — русский поэт и переводчик.
 Мясницкий, Иван Ильич (настоящая фамилия — Барышев; 1854—1911) — писатель-сатирик и драматург.
 
 
 Барышев, Никифор Михайлович (1879—1944) — русский и советский оперный артист, камерный певец и педагог.
 
 Барышев, Павел Фёдорович (род. 1959) — заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (2017—2021), генерал-полковник.
 Барышев, Сергей Викторович (род. 1963) — российский актёр.
 Барышев, Тимофей Иванович (1906—1987) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Барышев, Эдуард Викторович (род. 1968) — российский футболист, детский тренер.
 Барышев, Ярослав Павлович (1942—2013) — российский актёр театра и кино.



См. также 
 
 
 Барышевка
 Барышников

Примечания